Roville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roville-devant-Bayon, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Roville-aux-Chênes, departementet Vosges i regionen Grand Est,